Electra se poate referi la:

Personaj
 Electra, prințesă ahee a cetății Micene din mitologia greacă, fiica lui Agamemnon și a Clitemnestrei
 Electra, una dintre Pleiade, din care s-ar trage regii troieni. După căderea Troiei aceasta și-ar fi părăsit familia pe bolta cerească și s-ar fi transformat într-o cometă

Piesă de teatru
 Electra (Euripide), tragedie a teatrului antic grec scrisă de Euripide.
 Electra (Sofocle), tragedie a teatrului antic grec scrisă de Sofocle.
 Electra (Giraudoux), tragedie modernă scrisă de Jean Giraudoux.
 Elektra (Hofmannsthal), piesă de teatru de Hugo von Hofmannsthal, bazată pe piesa lui Sofocle.

Muzică
 Electra (operă), operă de compozitorul Richard Strauss, cu un libret de Hugo von Hofmannsthal, adaptat după piesa proprie.
 Electra (operă), operă de compozitorul Mikis Theodorakis.

Film
 Electra (film, 1962), film în regia lui Michael Cacoyannis, cu Irene Papas, bazat pe piesa lui Euripide.